Belknap Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belknap Township (Iowa)
 Belknap Township (Michigan)